Виктор Ву (, вьетнамское имя Ву Куок Вьет (); 25 ноября 1975 года, Северный Голливуд, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер вьетнамского происхождения. Обладатель «Золотого Лотоса» за фильм «Жёлтые цветы на зелёной траве» и «Золотого воздушного змея» за фильм «Небесный мандат героя». До этого фильм Виктора «Инферно» был исключён из списка претендентов на премию «Золотой воздушный змей» из-за подозрений в плагиате: «Инферно» практически повторял голливудский фильм «Вдребезги».

Биография

Фильмы 
Фильмы, в которых Ву выступал как режиссёр, и, если отмечено, на других позициях.

Награды 
 Приз «Spotlight Award» за фильм «Первое утро» на Вьетфильмфесте в 2003 году
 «Приз зрительских симпатий» за фильм «Паспорт любви» на церемонии вручения премии «Золотой воздушный змей» в 2008 году.
 Главный приз за фильм «Небесный мандат героя» на церемонии «Золотой воздушный змей» в 2012 году.
 «Золотой лотос» за фильм «Скандал. Тайны красной ковровой дорожки» в 2013 году.
 За фильм «Жёлтые цветы на зелёной траве» «Золотой лотос» в 2015 году, главный приз жюри «Бронзовый барабан» в номинации «за лучший полнометражный фильм» на Вьетфильмфесте в 2016 году.

Примечания 

Кинорежиссёры Вьетнама
Режиссёры США